Canejan ist der Name folgender Ortschaften:
 die Gemeinde Canéjan in Westfrankreich
 der Ort Canejan im nordspanischen Val d’Aran